Кендал има више значења:
 Округ Кендал (Илиноис)
 Округ Кендал (Тексас)
 Кендал (Флорида)
 Кендал (Вашингтон)
 Кендал (Висконсин)
 Кендал (Јамајка)
 Кендал (Камбрија)